Позор:
 Позор — состояние оценки действия, поступка, поведения человека, группы людей, ставшее известным, наглядным и оценённым другим человеком.

Название 
 «Позор» — австралийский фильм-драма 1988 года, реж. Стив Джорделл.
 «Позор» — мексиканский фильм-драма 1991 года, реж. Карлос Каррера.
 «Позор» — американский фильм-драма 1992 года, реж. Аманда Донохью.
 «Позор» — германский фильм-драма 1999 года, реж. Клаудия Притцель.

См. также 
 Позоры